Ehrenstrahl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Ehrenstrahl (1666–1729), schwedische Malerin im Stil des Barock
 David Klöcker Ehrenstrahl (1629–1698), schwedischer Maler